Die Abkürzung ZEW steht für:

 Zähleinheitswort
 Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung mit Sitz in Mannheim
 Zweckverband Entsorgungsregion West mit Sitz in Eschweiler
 zwischengenossenschaftllche Einrichtungen der Waldwirtschaft in der DDR
 zentrale Wohnungslosenhilfe im Amt für Wohnen und Migration im Münchner Sozialreferat

 
ZEW